Dynastia heska – dynastia książęca panująca w Hesji w latach 1265–1918, boczna linia dynastii z Louvain.

Od Henryka I do Filipa Wielkodusznego

Potomstwo Filipa Wielkodusznego

Hesja-Kassel 

  Wilhelm IV Mądry (1532-1592), landgraf Hesji-Kassel
  x Sabina Witremberska (1549-1582)
  │
  ├─>Anna Maria 1567-1626
  │ x Ludwik II 1565-1627, hrabia Nassau-Weilburg
  │
  ├─>Jadwiga 1569-1644
  │ x Ernest Schaumburg 1569-1622, hrabia Schauenburg-Pinneberg
  │
  ├─>Agnieszka 1569-1569
  │
  ├─>Zofia 1571-1616
  │
  ├─>Maurycy Uczony 1572-1632, landgraf Hesji-Kassel
  │ x Agnieszka Solms-Laubach 1578-1602
  │ │
  │ ├─>Otto 1594-1617
  │ │ x Katarzyna Urszula Baden-Durlach 1593-1615
  │ │ x Agnieszka Magdalena Anhalt-Dessau 1590-1626
  │ │
  │ ├─>Elżbieta 1596-1625
  │ │ x Jan Albert II 1590-1636, książę Mecklenburgii
  │ │
  │ ├─>Anna ur. i zm. 1597
  │ │
  │ ├─>Jan ur. i zm. 1599
  │ │
  │ ├─>Maurycy 1600-1612
  │ │
  │ └─>Wilhelm V 1602-1637, landgraf Hesji-Kassel
  │ x Amalia Elżbieta Hanau-Münzenberg 1602-1651
  │ │
  │ ├─>Agnieszka 1620-1626
  │ │
  │ ├─>Maurycy ur. i zm. 1621
  │ │
  │ ├─>Elżbieta 1623-1624
  │ │
  │ ├─>Wilhelm 1625-1626
  │ │
  │ ├─>Amelia 1626-1693
  │ │ x Henryk Karol de La Trémoille 1620-1672, książę Talmont i Tarentu, hrabia Laval, Montfort, Taillebourg i Benon
  │ │
  │ ├─>Szarlotta 1627-1686
  │ │ x Karol Ludwik Wittelsbach 1617-1680, elektor Palatynatu Reńskiego
  │ │
  │ ├─>Wilhelm VI 1629-1683, landgraf Hesji-Kassel
  │ │ x Jadwiga Zofia Brandenburska 1623-1683
  │ │ │
  │ │ ├─>Karolina Amalia Hesse-Kassel 1650-1714
  │ │ │ x Chrystian V 1646-1699, król Danii i Norwegii
  │ │ │
  │ │ ├─>Wilhelm VII 1651-1670, landgraf Hesji-Kassel
  │ │ │
  │ │ ├─>Ludwika ur. i zm. 1652
  │ │ │
  │ │ ├─>Karol 1654-1730, landgraf Hesji-Kassel
  │ │ │ x Maria Anna Amalia Kettler 1653-1711
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Wilhelm 1674-1676
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Karol 1675-1677
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Fryderyk I Heski 1676-1751, król Szwecji, landgraf Hesji-Kassel i Homburg
  │ │ │ │ x Ludwika Dorota Zofia Brandenburska 1680-1705
  │ │ │ │ x Ulryka Eleonora Wittelsbach 1688-1741, królowa Szwecji
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Chrystian ur. i zm. 1677
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Zofia Szarlotta 1678-1749
  │ │ │ │ x Fryderyk Wilhelm 1675-1713, książę Mecklemburg-Schwerin
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Jan ur. i zm. 1679
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Karol 1680-1702
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Wilhelm VIII Heski 1682-1760, landgraf Hesji-Kassel
  │ │ │ │ x Zofia Dorota Saschen-Zeitz 1691-1743
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Karol 1718-1719
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Fryderyk II Heski 1720-1785, landgraf Hesji-Kassel
  │ │ │ │ │ x Maria Hanowerska 1722-1772
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Wilhelm 1741-1742
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Wilhelm I Heski 1743-1821, landgraf Hessen-Kassel
  │ │ │ │ │ │ x Wilhelmina Karolina Oldenburg 1747-1820
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Maria Fryderyka 1768-1839
  │ │ │ │ │ │ │ x Aleksy Fryderyk 1767-1834, książę Anhalt-Bernburg
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Karoline Amalia 1771-1848
  │ │ │ │ │ │ │ x August 1772-1822, książę Sachsen-Gotha
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk 1772-1784
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ └─>Wilhelm II 1777-1847, elektor Hesji-Kassel
  │ │ │ │ │ │ x Augusta Krystyna Hohenzollern 1780-1841
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Wilhelm Fryderyk 1798–1802
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Karolina 1799–1854
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Ludwika Fryderyka 1801–1803
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk Wilhelm I 1802–1875, elektor Hesji-Kassel
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Maria Fryderyka 1804–1888
  │ │ │ │ │ │ │ x Bernard II 1800-1883, książę Saksonii-Meiningen
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ └─>Ferdynand ur. i zm. 1806
  │ │ │ │ │ │ x Filipina Brandenburg-Schwedt 1745-1800
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Karol Heski 1744-1836
  │ │ │ │ │ │ x Ludwika Duńska 1750-1831
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Maria Zofia Hessen-Kassel 1767-1852
  │ │ │ │ │ │ │ x Fryderyk VI Oldenburg 1768-1839, król Danii i Norwegii
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Wilhelm 1769-1772
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk 1771-1845
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Julianna 1773-1860
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Chrystian 1776-1814
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ └─>Luiza Karolina Hessen-Kassel 1789-1867
  │ │ │ │ │ │ x Fryderyk Wilhelm 1785-1831 książę Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ └─>Fryderyk III Heski 1747-1837, landgraf Hesji-Rumpenheim,
  │ │ │ │ │ x Karolina Poliksena Nassau-Usingen 1762-1823
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Wilhelm Heski 1787-1867, landgraf Hesji-Kasse;
  │ │ │ │ │ │ x Luiza Charlotta Oldenburg 1789-1864
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Karoliny Fryderyki 1811-1829
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Maria Luiza 1814-1895
  │ │ │ │ │ │ │ x Fryderyk August 1799-1864, książę Anhalt-Dessau
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Luiza Hessen-Kassel 1817-1898
  │ │ │ │ │ │ │ x Chrystian IX Duński 1818-1906, król Danii
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk Wilhelm 1820-1864
  │ │ │ │ │ │ │ x Aleksandra Mikołajewna Romanowa 1825-1844
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ └─>Wilhelm ur. i zm. 1844
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ x Maria Anna Hohenzollern 1836-1918
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk Willhem III 1854--1888
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ ├─>Elżbieta Aleksandra 1861-1955
  │ │ │ │ │ │ │ │ x Leopold Anhalcki 1855-1886
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ ├─>Aleksander Fryderyk 1863-1945
  │ │ │ │ │ │ │ │ x Gizela Stockhorner von Starheim
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk Karol 1868-1940, król Finlandii
  │ │ │ │ │ │ │ │ x Małgorzata Hohenzollern
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk Wilhelm 1893-1916
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Maksymilian Fryderyk 1894-1914
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Filip 1896-1980
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Mafalda Sabaudzka 1902-1944
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Maurycy ur. 1926
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Tatiana von Sayn-Wittgenstein-Berleburg ur. 1974
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Mafalda Małgorzata ur. 1965
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Henryk dei Conti Marone Cinzano ur. 1963
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Karol Galdo ur. 1954
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Ferdynand dei Conti Brachetti-Peretti ur. 1960
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Henryk Donatus ur. 1966
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Flora Faber-Castell ur. 1974
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Paulina Elżbieta ur. 2007
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Maurycy Ludwik ur. 2007
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>August ur. 2012
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Helena Elżbieta ur. 1967
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Filip Robin ur. 1970
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Letycja Bechtolf ur. 1978
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Helena Małgorzata ur. 2006
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Tito Fryderyk ur. 2008
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Henryk Wilhelm 1927-1999
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Otto Adolf 1937-1998
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Angela Matylda von Doering 1940-1991
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Elżbieta Bönker ur. 1944
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Elzbieta Małgorzata ur. 1940
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Fryderyk Karol von Oppersdorf 1925-1985
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Wolfgang Maurycy 1896-1989
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Krzysztof Ernest 1901-1943
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Zofia Grecka 1914-2001
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Krystyna Małgorzata 1933-2011
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Andrzej Karadziordziewić 1929-1990
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Robert Floris van Eyck 1916-1991
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Dorota Szarlotta ur. 1934
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Fryderyk Karol 1917-2002, książę zu Windisch-Grätz
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Karol Adolf ur. 1937
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Iwona Małgorzata Szapáry von Muraszombath, Széchysziget und Szapár ur. 1944
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Krzysztof Jan ur. 1969
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Irena ur. 1971
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Aleksander 1969, hrabia von Schonburg Glauchau
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Ranier Krzysztof ur. 1939
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Klarysa Alicja ur. 1944
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ x Claude Jan Derrien ur. 1948
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Ryszard Wilhelm 1901-1969
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ ├─>Maria Poliksena 1872-1882
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ └─>Sybilla Maria 1877-1925
  │ │ │ │ │ │ │ x Fryderyk von Vincke
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ ├─>Augusta Zofia 1823-1899
  │ │ │ │ │ │ │ x Karol Wilhelm von Blixen-Finecke 1822-1873
  │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ └─>Zofia Wilhelmina ur. i zm. 1827
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Karol Fryedryk 1789-1802
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Fryderyk Wilhelm 1790-1876
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Ludwik Karol 1791-1800
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Jerzy Karol 1793-1881
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Ludwika Karolina 1794-1881
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├─>Maria Wilhelmina 1796-1880
  │ │ │ │ │ │ x Jerzy 1779-1860, książę Mecklenburg-Strelitz
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ └─>Augusta Wilhelmina 1797-1889
  │ │ │ │ │ x Adolf 1774-1850, książę Cambridge
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ └─>Maria Amalia 1721-1744
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Leopold 1684-1704
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Ludwik 1686-1706
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Maria Ludwika 1688-1765
  │ │ │ │ x Jan Wilhelm Friso 1687-1711, książę Oranii
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Maksymilian 1689-1753
  │ │ │ │ x Fryderyka von Hessen-Darmstadt 1698-1777
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Karol 1721-1722
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Ulryka Fryderyka 1722-1787
  │ │ │ │ │ x Fryderyk August I 1711-1785, książę Oldenburga
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Krystyna Szarlotta 1725-1782, opatka Herford
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Maria 1726-1727
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Wilhelmina 1726–1808
  │ │ │ │ │ x Henryk Pruski 1726-1802
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Elżbieta Zofia 1730-1731
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ └─>Karolina Wilhelmina 1732-1759
  │ │ │ │ x Fryderyk August 1734-1793, książę Anhalt-Zerbst
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Ewa ur. i zm. 1690
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Jerzy Karol 1691-1755
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Eleonora Antoina 1694-1694
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Wilhelmina Szarlotta 1695-1722
  │ │ │ │
  │ │ │ └─>Jan ur. i zm. 1696
  │ │ │
  │ │ ├─>Filip 1655-1721, landgraf Hesji-Philippsthal
  │ │ │ x Katarzyna Solms-Laubach 1654-1736
  │ │ │ │
  │ │ │ └─>Landgrafowie Hesji-Philippsthal
  │ │ │
  │ │ ├─>Jerzy 1658-1675
  │ │ │
  │ │ └─>Elżbieta Henrietta 1661-1683
  │ │ x Fryderyk I Pruski 1657-1713,król Prus, elektor Brandenburgii
  │ │
  │ ├─>Filip 1630-1638
  │ │
  │ ├─>Adolf 1631-1632
  │ │
  │ ├─>Karol 1633-1635
  │ │
  │ ├─>Elżbieta 1634-1688, opatka Herford
  │ │
  │ ├─>Henryka 1635
  │ │
  │ ├─>Ludwika 1636-1638
  │ │
  │ └─>Anna ur. i zm. 1637
  │
  │ x Julianna Nassau-Dillenburg 1587-1643
  │ │
  │ ├─>Filip 1604-1626
  │ │
  │ ├─>Agnieszka 1606-1650
  │ │ x Jan Kazimierz 1596-1660, książę Anhalt-Dessau
  │ │
  │ ├─>Herman 1607-1658, landgraf Hesji-Rotenburg
  │ │ x Zofia Julianna Waldeck 1607-1637
  │ │ x Juliana Kunegunda Anhalt-Dessau 1608-1683
  │ │
  │ ├─>Julianna 1608-1628
  │ │
  │ ├─>Sabina 1610-1620
  │ │
  │ ├─>Magdalena 1611-1671
  │ │ x Eryk Adolf zu Salm-Reifferscheid 1619-1673
  │ │
  │ ├─>Maurycy 1614-1633
  │ │
  │ ├─>Zofia 1615-1670
  │ │ x Filip zu Schaumburg-Lippe 1601-1681
  │ │
  │ ├─>Fryderyk 1617-1655, landgraf Hesji-Eschwege
  │ │ x Eleonora Katarzyna Palatinate-Zweibrücken 1626-1692
  │ │ │
  │ │ ├─>Małgorzata ur. i zm. 1647
  │ │ │
  │ │ ├─>Krystyna Hessen-Eschwege 1649-1702
  │ │ │ x Ferdynand Albrert I 1636-1687, książę Berven
  │ │ │
  │ │ ├─>Elżbieta 1650-1651
  │ │ │
  │ │ ├─>Juliane (1652–1693)
  │ │ │ x Jan Jakub Marchand 1656-1703, baron Lilienburga
  │ │ │
  │ │ ├─>Szarlotta 1653-1708
  │ │ │ x August von Sachsen-Weißenfels 1650-1674
  │ │ │ x Jan Adolf von Bentheim-Tecklenburg 1637-1704
  │ │ │
  │ │ └─>Fryderyk 1654-1655, landgraf Hesji-Eschwege
  │ │
  │ ├─>Chrystian 1622-1640
  │ │
  │ ├─>Ernest 1623-1693, landgraf Hesji-Rheinfels-Rotenburg
  │ │ x Maria Eleonora zu Solms-Lich 1632-1689
  │ │ │
  │ │ └─>Landgrafowie Hesji-Rhinefels-Rotenburg
  │ │
  │ │x Aleksandryna von Dürnizl zm. 1754
  │ │
  │ ├─>Krystyna 1625-1626
  │ │
  │ ├─>Filip 1626-1629
  │ │
  │ └─>Elżbieta 1628-1633
  │
  ├─>Sabina 1573-1573
  │
  ├─>Sydonia 1574-1575
  │
  ├─>Chrystian 1575-1578
  │
  ├─>Elżbieta 1577-1578
  │
  ├─>Krystyna 1578-1658
  │ x Jan Ernest 1566-1638, książę Sachsen-Eisenach i Sachsen-Coburg.
  │
  └─>Julianna ur. i zm. 1581

 
Drzewa genealogiczne